Uppsjön kan syfta på ett antal insjöar:
I Sverige

Uppsjön (Angerdshestra socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (14,8 ha)
Uppsjön (Norra Sandsjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (93,2 ha)
Uppsjön (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (6,82 ha)

Se även
Oppsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn